Локотко () — белорусская фамилия.

Известные носители 
 Локотко, Александр Иванович (род. 1955) — советский и белорусский архитектор, этнолог, искусствовед, историк.
 Локотко, Владимир Владимирович (род. 1954) — советский хоккеист.